Wahlkreis 25 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 25
 Landtagswahlkreis 25
 Reichstagswahlkreis 25